Еваново — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 6 км к югу от волостного центра Кирово и в 45 км к югу от города Пскова.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района